Fábula
Ou ainda:
Fábulas (livro) - de Monteiro Lobato
Fábulas (DC Comics) - série do selo Vertigo

Veja também
Fable

Desambiguação